mCPP (1-(3-chlorofenylo)piperazyna) – substancja psychoaktywna, pochodna piperazyny
 MCPP, Mecoprop (kwas 4-chloro-2-metylofenoksypropionowy, nazwa angielska 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid) – herbicyd o spektrum działania podobnym do MCPA (kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy)